Iredale ist der Familienname folgender Personen:

 John Iredale (* 1999), australischer Fußballspieler
 Tom Iredale (1880–1972), britisch-australischer Ornithologe und Malakologe